Георгий Олегович Горохов (род. 20 апреля 1993 года) — российский прыгун с шестом. Чемпион России 2016 года. Двукратный чемпион России в помещении (2016, 2017). Мастер спорта России международного класса (2019).

Биография 
Выступает за ЦСКА, ФСО «Юность Москвы», СШОР по легкой атлетике им. В. Д. Самотесова (Брянск). Тренируется под руководством Владислава Хайкина.

Окончил Московский городской педагогический университет.

В 2012 году стал чемпионом России среди юниоров. В 2015 году выиграл чемпионат России среди молодежи в помещении. Серебряный призёр Всемирных военных игр 2015.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Выпускники Московского городского педагогического университета